Incredulità di Tommaso – episodio evangelico e tema iconografico
 Incredulità di san Tommaso – quadro del Caravaggio
 Incredulità di san Tommaso – quadro di Cima da Conegliano
 Incredulità di san Tommaso – quadro di Marco Richiedei
 Incredulità di san Tommaso – quadro di Pieter Paul Rubens
 Incredulità di san Tommaso – quadro di Andrea Vaccaro
 Incredulità di san Tommaso – quadro del Verrocchio
 Incredulità di san Tommaso – quadro del Padovanino
 Incredulità di san Tommaso col vescovo Magno – quadro di Cima da Conegliano